Марченки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Марченки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Марченки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Марченки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области (Полянская волость).
 Марченки — деревня в Балезинском районе Удмуртии.

Украина 
 Марченки — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Марченки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Марченки — село в Краснопольском районе Сумской области.